Камокваутла има више значења:

 Општина Камокваутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Камокваутла (Камокваутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику